Vicieae (Bronn) DC., 1825 è una tribù di piante della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Faboideae).

Tassonomia 
La tribù comprende i seguenti generi:
Lathyrus L.
Lens Mill.
Pisum L.
Vavilovia Fed.
Vicia L.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Faboideae